Horvátország
Repno falu Zlatar községben, Krapina-Zagorje megyében

 Szlovénia
Repno falu Šentjur községben, a Savinjska régióban